Смешанная парная сборная Эстонии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Эстонию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Эстонии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Эстония — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Эстонии

См. также 
 Мужская сборная Эстонии по кёрлингу
 Женская сборная Эстонии по кёрлингу
 Смешанная сборная Эстонии по кёрлингу
 Сборная Эстонии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Эстонии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Эстонии по кёрлингу

Эстония
Кёрлинг в Эстонии
Кёрлинг